Менаше (Манассия) () — 

 Манассия — имя часто встречающееся в Библии, означающее «заставляющий забыть».
 Менаше — региональный совет в Израиле.